Alexandre Calame (1810-1864), Zwitsers kunstschilder
 Arthur Calame (1843-1919), Zwitsers kunstschilder
 Charles-Edouard Calame (1815-1852), Zwitsers kunstschilder, etser, lithograaf en tekenaar
 Claude Calame (1943-), Zwitsers antropoloog
 Erich Calame (1900-1977), Zwitsers kunstschilder en docent
 Francine John-Calame (1954-), Zwitserse politica
 Geneviève Calame (1946-1993), Zwitserse muzikante, componiste en docente
 Gustav Calame (1830-1905), Duits keizerlijk rechter
 Henri Calame (1867-1936), Zwitsers politicus
 Jules Calame (1852-1912), Zwitsers politicus
 Louis Calame (1863-1931), Zwitserse kunstschilder, ambachtsman, redacteur, politicus en docent
 Marie-Anne Calame (1775-1834), kunstenares

Zwitserse achternaam